Ходорівка:
 Ходорівка — село в Житомирській області (Україна)
 Ходорівка — зупинний пункт Південно-Західної залізниці
 Ходорівка  -- невелика річка Рогачівської волості Новоград-Волинського повіту Волинської губернії, яка впадала в річку Білка, ліву притоку Тні.

Посилання